Herrenstraße steht für:

 Herrenstraße (Linz), Straße in der Linzer Innenstadt

 Herrenstraße 2 (Naumburg), Haus aus dem 16. Jahrhundert
 Logenhaus Herrenstraße, 1855–1856 errichtetes Logenhaus in Hannover, 1943 zerstört

Siehe auch:
 Herrengasse
 Herrnstraße